Kim Bo-kyung est un nom coréen notamment porté par :
 Kim Bo-kyung (1989–), footballeur sud-coréen ;
 Kim Bo-kyung (1976–2021), actrice sud-coréenne ;
 Kim Bo-kyung, nom de naissance de  (1987-), chanteuse sud-coréenne membre du groupe CSJH The Grace.

Voir aussi 
 , nom de famille répandu en Corée ;
 , prénom coréen.